Fiumicellesi – abitanti di Fiumicello Villa Vicentina
Fiumicellesi – abitanti di Fiumicello